Республиканская Футбольная Группа «А» 1962/1963 () — 39-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 

 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1962/1963
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1962 году
Спорт в Болгарии в 1963 году